Severiano hace referencia a varios artículos:

Personas
Severiano Álvarez, escritor español en asturleonés y castellano;
Severiano Ballesteros, golfista español;
Severiano Briseño, compositor mexicano;
Severiano Grande, escultor;
Severiano M. Talamante, militar mexicano que participó en la Revolución mexicana
Severiano Martínez Anido, militar español
Severiano Núñez, maestro y alcalde de Herreruela, España;
Severiano Ocegueda Peña, educador y poeta
Severiano Pavón, exfutbolista argentino
Severiano Sainz de la Lastra, arquitecto madrileño;
Severiano Talamante, militares de la Revolución mexicana;
Marco Sedacio Severiano, senador y cónsul general en el Imperio romano durante el siglo II, de origen galo;

Lugares
Severiano de Almeida o Nova Itália es un municipio brasileño del estado de Rio Grande do Sul
Estación de San Severiano, en la ciudad española de Cádiz

Además
Severino y Severiano, serie de historietas cómica creada por Juan Potau al guion y Castillo al dibujo para el seminario infantil Strong en 1970.